Borena ist der Name von

 Borana, Volk in Äthiopien, Kenia und Somalia

 Borena, alanische Ehefrau der byzantinischen Kaiser Michael VII. Dukas und Nikephoros
 Borena (um 1030), alanische Ehefrau des georgischen Königs Bagrat IV.

Siehe auch
 Boran
 Boraner